Аки́нфиев — русская фамилия. 

Восходит к каноническому мужскому имени Иакинф греческого происхождения (Υάκινφος). Начальное и-, происходящее от греческого υ, в русском языке опущено перед а:

Аки́нфиев < Аки́нфий < Иаки́нф < 'Υάκινφος

Другие варианты фамилии: Акинфе́ев, Аки́нфов, Аки́нчев, Аки́ньшин.

Известные носители 
 Акинфиев, Архип Фёдорович (1629—1631) — воевода Красноярского острога.
 Акинфиев, Василий Николаевич (1857 — 1902) — писатель-юморист. 
 Акинфиев, Виктор Павлович (1916—1962) — актёр и режиссёр; заслуженный артист Эстонской ССР.
 
 Акинфиев, Егор (1776—?) — монетный резчик Санкт-Петербургского монетного двора.
 Акинфиев, Иван — думный дворянин.
 Акинфиев, Иван Яковлевич (1851—1919) — ботаник, метеоролог и фенолог.
 Акинфиев, Калистрат Петрович (XVII век) — дьяк.
 Акинфиев, Константин Михайлович (1833—?) — генерал-майор.

Примечания